Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але Бертенс вирішила того року не брати участі. Ларссон грала в парі з Ежені Бушар, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Фудзівара Ріка і Дарія Юрак.

Алекса Гуарачі і Дезіре Кравчик виграли титул, у фіналі перемігши пару Лара Арруабаррена і Тімеа Бачинскі з рахунком 4–6, 6–4, [10–6]. Це був перший титул Туру WTA для обох тенісисток.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Ladies Championship Gstaad, парний розряд
2018